Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie śląskim wynosi 1 218,6 km, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6.838 m, 2 przejścia podziemne i 1 przeprawa promowa. Są one zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Linki zewnętrzne 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

 
województwo śląskie